

Toponymie 
Audomar (600-670), évêque de Thérouanne, canonisé sous le nom de saint Omer (sans trait d'union), a donné son nom à plusieurs localités, sous la forme Saint-Omer (avec un trait d'union).

Communes ou villages français  
 Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais,
voir aussi : Liste des maires de Saint-Omer, Diocèse de Saint-Omer, Notre-Dame de Saint-Omer.
 Saint-Omer, dans le Calvados,
 Saint-Omer-de-Blain, village de la Loire-Atlantique, faisant partie de la commune de Blain,
 Saint-Omer-en-Chaussée, dans l'Oise,
 Saint-Omer-Capelle, dans le Pas-de-Calais.

Municipalités canadiennes 
 Saint-Omer, municipalité du Québec,
 Hameau de Carleton–Saint-Omer. ( jusqu'en 2005 )

Autres
 La Brasserie de Saint-Omer qui produit la bière de même nom, située à Saint-Omer (Pas-de-Calais).
 Église Saint-Omer, page d'homonymie
 Madame Saint-Omer ou Mademoiselle Saint-Omer, pseudonyme de l'artiste-peintre française Augustine Cochet (1792-1833)
 Saint Omer, film de Alice Diop sorti en 2022

Voir aussi 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France